Чемпионат Европы по борьбе 2008 проходил в г.Тампере (Финляндия) с 1 по 6 апреля 2008 года.

Распределение медалей

Вольная борьба

Вольная борьба (женщины)

Греко-римская борьба

Ссылки 
Официальный сайт
Информация о чемпионате на сайте FILA

Апрель 2008 года
Спорт в Финляндии в 2008 году
2008
Международные спортивные соревнования в Тампере
2008 год в борьбе
борьба